Il governo provinciale delle Åland (Länsstyrelsen på Åland in svedese, Ahvenanmaan lääninhallitus in finlandese) è stato un'unità di rappresentanza del governo nazionale finlandese nella provincia autonoma delle Isole Åland.

Amministrazione 
Nonostante i più ampi poteri che lo status di provincia autonoma dà al governo provinciale, a livello amministrativo esso era considerato una provincia della Finlandia.

Presidenti provinciali
William Isaksson (1918-1922)
Wilhelm Fagerlund (1922-1938)
Torsten Rothberg (1938-1938)
Walter Johansson (1938)
Ruben Österberg (1938-1945)
Herman Koroleff (1945-1954)
Tor Brenning (1954-1972)
Martin Isaksson (1972-1982)
Henrik Gustafsson (1982-1999)
Peter Lindbäck (1999-2009)

Politica delle Isole Åland